Шкільна дошка () — турецький телесеріал у жанрі драми та створений компанією ÜS Yapım. В головних ролях — Фуркан Андич, Мірай Данер.

Перша серія вийшла в ефір 30 березня 2022 року.

Серіал має 1 сезон. Завершився 20-м епізодом, який вийшов у ефір 31 серпня 2022 року.

Режисер серіалу — Ендер Міхлар.

Сценарист серіалу — Еркан Біргорен.

Сюжет 
Через багато років Атлас повертається до школи, де навчався, щоб тепер працювати там вчителем математики. З цією школою у нього пов'язані неприємні юнацькі спогади. Там же він зустрічає Ірмак, своє перше кохання, яка також зараз працює вчителькою. Повернення Атласу — випадковість чи план помсти за минулі образи?

Актори та ролі

Сезони

Рейтинги серій

Примітки

Посилання 

 Шкільна дошка на сайті TRT 1
 
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022
Телесеріали турецькою мовою